Crotalus ist die Gattungsbezeichnung für
 Klapperschlangen.

Crotalus ist auch der im Altertum verwendete Name für den Fluss 
Corace in Kalabrien.